De MDCC-Arena is een voetbalstadion in de Duitse stad Maagdenburg. Het werd in 2006 geopend. Bespeler van het stadion is 1. FC Magdeburg dat uitkomt in de 2. Liga.

Voetbalstadion in Duitsland
Sportaccommodatie in Saksen-Anhalt
1. FC Magdeburg